King:
 
 King Musical Instruments — американский производитель духовых музыкальных инструментов и принадлежностей к ним.
 King Digital Entertainment — компания-разработчик видеоигр.

 K.I.N.G. — сингл норвежской блэк-метал-группы Satyricon.

См. также 
 Кинг (значения)
 Кинг (фамилия)